Înfrățirea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Înfrățirea (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Înfrățirea (Dolj), Dorf im Kreis Dolj